Expander steht für:

 Expander (Sport), ein Fitnessgerät
 Expander (Audio), ein Effektgerät in der Tontechnik
 ein musikalisches Gerät zur Tonerzeugung, siehe Soundmodul
 Plasmaexpander, ein Arzneimittel, siehe Kolloidale Infusionslösung
 Expander (Strömungsmaschine), eine Gasturbine
 Expander (Maschine), ein Werkzeug im Rohrleitungsbau
 eine Formzange, siehe Rohrexpander
 Gepäckspanner

Siehe auch: